La Route nationale 27 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 27 en Algérie ;
 Route nationale 27 en Belgique ;
 Route nationale 27 au Burkina Faso ;
 Route nationale 27 en Estonie ;
 Route nationale 27 en Finlande ;
 Route nationale 27 en France ;
 Route nationale 27 en Guinée ;
 Route nationale 27 en Italie ;
 Route nationale 27 au Luxembourg ;
 Route nationale 27 à Madagascar ;
 Route nationale 27 au Maroc ;
 Route nationale 27 au Viêt Nam.

Voir aussi